Подойниково — село в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Административный центр Подойниковского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Бурлы. Абсолютная высота — 175 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1700 году. В 1926 году в селе имелось 902 хозяйства и проживало 4440 человек (2130 мужчин и 2310 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа семилетка, две школы I ступени, детский дом, изба-читальня, телефон, народный дом и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Подойниковского сельсовета Панкрушихинского района Каменского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Известные уроженцы и жители 
 Силуян (Килин) (1939) — архиерей Русской православной старообрядческой церкви; епископ Новосибирский и всея Сибири (с 1992).

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района